Stanisław Obrzud (1868–1944) – literat, prawnik, ekonomista i działacz społeczny
 Stanisław Alfred Obrzud (1898–1920) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, oficer 80 pp, odznaczony Virtuti Militari i Medalem Niepodległości

Przypisy

Bibliografia